Thermo kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Thermo, kommun, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Thérmo, kommunhuvudort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías,